Хаджидимитрово — название трёх болгарских сёл:

 Хаджидимитрово (Великотырновская область)
 Хаджидимитрово (Старозагорская область)
 Хаджидимитрово (Ямболская область)